Commodore Apartment Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Commodore Apartment Building (Louisville, Kentucky), NRHP-ID 82002709
 Commodore Apartment Building (Shaker Heights, Ohio), NRHP-ID 83001951